Cette page contient les pages d'homonymie de Andrés López et Andréa López

Andrés López peut faire référence à :

 Andrés Leonardo López Forero (1971-), acteur colombien ;
 Andrés López de Galarza (1528-1573), capitaine espagnol du XVI siècle ;
  (?-1641), peintre espagnol ;
 Andrea López Caballero (1647-?), peintre espagnol du XVII siècle ;
 Andrea López (née en 1976), actrice colombienne ;
  (1752-1808), militaire espagnol ;
 , bandit du XIX siècle ;
 Andrés Manuel López Obrador (1953-), homme politique mexicain ;
 , (1971-), ancien criminel colombien ;
  (1993-), footballeur équatorien.